Eryngium mirandum är en flockblommig växtart som beskrevs av Jevgenij Grigorjevitj Bobrov. Eryngium mirandum ingår i släktet martornar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Martornar
mirandum